Seznam obiskov predsednice republike Nataše Pirc Musar navaja uradnih srečanj, ki jih je opravila ali gostila Nataša Pirc Musar v vlogi predsednice Republike Slovenije.

Srečanja v Sloveniji

Uradni, delovni in drugi obiski v tujini

Sklici

Zunanje povezave 

 Spletna stran predsednice Republike Slovenije

Pirc Musar
Nataša Pirc Musar